Grossjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grossjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (50,1 ha)
Grossjön, Jämtland, sjö i Östersunds kommun,  (36 ha)
Lill-Grossjön, sjö i Bräcke kommun,  (9,68 ha)
Stor-Grossjön, sjö i Bräcke kommun,  (11,8 ha)

Se även
Grosjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn